Menipea är ett släkte av mossdjur. Menipea ingår i familjen Candidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Menipea